Aardvarken, een zoogdier

Militair 
 Aardvark, bijnaam van de General Dynamics F-111, een gevechtsvliegtuig
 Aardvark Land Mine Clearance Ltd, een bedrijf dat mijnenruimvoertuigen produceert
 Aardvark JSFU, een mijnenruimvoertuig

Computers 
 Aardvark (zoekmachine), een zoekmachine overgenomen door Google
 Aardvark (computerspel), een computerspel voor Atari en Commodore uit 1986

Muziek 
 Aardvark (België), een Belgisch duo dat folkmuziek maakt
 Aardvark (Groot-Brittannië), een Britse band die progressieve rock maakt
Aardvarck, pseudoniem van de Nederlandse muzikant Mike Kivits

Televisie 
Aardvark (2017), Amerikaanse film uit 2017